Гражданский брак:
 Гражданский брак — нецерковный брак; брак, оформленный в соответствующих органах исполнительной государственной власти (ЗАГС) без участия церкви.
 Фактический брак — сожительство, отношения между партнёрами по совместному проживанию, не оформленные в установленном законом порядке. Ошибочно в народе называется гражданским браком.
 «Гражданский брак» — комедия Н. И. Чернявского, впервые поставленная в 1866 году на Александринской сцене и вызвавшая бурную полемику.
 «Гражданский брак» — комедийный сериал 2017 года.

См. также 
 Брак